Михаил Борисович Грейденберг (псевдонимы — Грей, Борис Ович, Энский; ) — российский , .

Биография  
Родился в Симферополе. Сын приват-доцента Харьковского университета. Учился в 3-ей харьковской гимназии.

Окончил юридический факультет Харьковского университета.

Печатался в «Новостях сезона», Юге, Вечерней газете, Южном крае, Сборнике Харьковского литературно-филологического общества (1908).

1920—1930 г.г. — работал в банке на административной должности (управляющий).

Автор работ по вопросам литературы и театра.

Произведения Грейденберга М. Б. до настоящего времени остаются актуальными. Так, например, в диссертации Долгенко Александра Николаевича «Художественный мир русского романа рубежа XIX — XX веков» (на соискание ученой степени доктора филологических наук) в числе использованной литературы упомянута книга М. Грейденберга «Санин».

Предложный падеж  
Цитата из эссе Александр Сорочина «Эротический нигилист М. Арцыбашева как символ времени» (Рец. на кн.: Boele O. Erotic Nihilism in Late Imperial Russia: The Case of Mikhail Artsybashev’s Sanin. Madison, 2009)|опубликовано в «НЛО» 2011, №110:

Упоминаемый на с. 67 «некий М. Грейденберг» — довольно известный журналист и юрист (это последнее, кстати, немаловажно в связи с его выступлением по поводу «Санина») Михаил Борисович Грейденберг…

Библиография 
 «Санин» : (Итоги прошлого и проблемы будущего) / М. Грейденберг. — Харьков : Рус. типо-лит., 1908. — 16 с. Без тит. л.
 Практический банковский словарь наиболее употребительных банковских слов, терминов и оборотов / Сост. М. Б.Грейденберг, т. упр. Всеукр. конторой Торг.-пром. банка СССР [...] ; И. А. Дунаев, зав. 2 гор. агентством Торг.-пром. Банка СССР [...] в Харькове. — Харьков : Гос. изд-во Украины, 1926. — VI, 133 с. 
 Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. — Москва : Госфиниздат, 1938 (Ленинград : Типография им. Котлякова). — 94 с.
 Финансирование капитального строительства промышленности и промбанка / М. Б. Грейденберг. — Москва : Госфиниздат, 1933. — Обл., 62 с.

Сноски

Литература 
 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб, 1889-1914

Ссылки 
 
Выпускники юридического факультета Харьковского университета